Jan Blankenbrug (Vianen), een brug over de Lek in de autosnelweg A2
 Jan Blankenbrug (Purmerend), een brug over het Noordhollandsch kanaal bij Purmerend